Маргіналі́стика — спеціальна історична дисципліна, що вивчає процес розшарування суспільства на верстви і класи за економічними, політичними, етнічними, демографічними, психологічними та іншими ознаками і критеріями.

Маргіналі́стика — спеціальна дисципліна, що вивчає написи на обкладинках та незаповнених сторінках друкованих та рукописних книг після завершення над ними авторської роботи або після видання.

Джерела та література 
 І. Н. Войцехівська, М. Ф. Дмитрієнко. Маргіналістика // 
Історичні дисципліни